Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 1997. у Атини одржано је на Олимпијском стадиону, 8. и 10. августа.

Учествовало је 26 такмичарки из 20 земаља.

Земље учеснице 

 1.  (1)
 2.  (1)
 3.  (1)
 4  (1)
 5.  (1)
 6.  (1)
 7.  (1)

 8.  (1)
 9.  (1)
 10.  (1)
 11.  (3)
 12.  (1)
 13.  (1)
 14.  (3)

 15.  (3)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)
 19.  (1)
 20.  (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1997. 
Стање 7. августа 1997.
{| class="wikitable"
|-
|Светски рекорд
|Стефка Костадинова 
|2,09
|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Рекорд светских првенстава
|Стефка Костадинова 
|2,09
|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Стефка Костадинова 
|2,02
|Осака, Јапан
|10. мај 1997.
|-
|Афрички рекорд|Дезире ди Плеси 
|2,01|Јоханезбург, Јужна Африка
| 16. септембар 1986.
|-
|Азијски рекорд| Светлана Залевска 
|1,97|Пјер Бенит, Француска 
| 24. јул 1996
|-
|Северноамерички рекорд|Силвија Коста 
|2,04|Барселона, Шпанија
| 9. септембар 1989
|-
|Јужноамерички рекорд|
|1,92|
|
|-
|Европски рекорд|Стефка Костадинова 
|2,09|Рим, Италија 
| 30. август 1987
|-
|Океанијски рекорд|Ванеса Браун-Вард 
|1,98|Перт, Аустралија
| 12. фебруар 1989
|}

 Рекорди после Светског првенства 1997 
Стање 10. август 1997

 Сатница 

 Победнице 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе по 13. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,94 коју је прескочило 13 такмичарки и све су се пласирале у финале (КВ''')..

Финале 
Финале је одржано 10. августа са почетком у 18,00 часова. Почетна висина била је 1,85 м. На крају такмичења три првопласиране су имале истоветан резултат, па је победника одлучио додатни скок.

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 6. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе  
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ
 Резлтати на сајту Тодора Крастева

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном